Clachan kan syfta på följande platser:

 Clachan, Cowal – en ort i Strachur, Cowal, Argyll and Bute, Skottland
 Clachan (nära Hungladder) – en ort i Kilmuir, Isle of Skye, Inverness-Shire, Highland, Skottland
 Clachan, Kintyre – en ort i Kilcalmonell, Kintyre, Argyll and Bute, Skottland
 Clachan, Lismore – en ort i Lismore, Lismore and Appin, Argyll and Bute, Skottland
 Clachan, Isle of Raasay – en ort i Isle of Raasay, Portree, Inverness-Shire, Highland, Skottland
 Clachan, Ross and Cromarty – en ort i Lochbroom, Ross and Cromarty, Highland, Skottland
 Clachan (nära Staffin) – en ort i Kilmuir, Isle of Skye, Inverness-Shire, Highland, Skottland
 Clachan, Sutherland – en ort i Farr, Sutherland, Highland, Skottland
 Clachan, Yttre Hebriderna – en ort i South Uist, Yttre Hebriderna, Skottland